Bharti ist der Familienname folgender Personen:

 Divya Bharti (1974–1993), indische Schauspielerin
 Manoj Kumar Bharti (* 1963), indischer Diplomat
 Uma Bharti (* 1959), indische Politikerin

Bharti ist der Name folgender Unternehmen:

 Bharti Enterprises, indischer Mischkonzern
 Bharti Airtel, indisches Telekommunikationsunternehmen